Джабиров — фамилия. Известные носители:
 Джабиров, Айнди Хасанович (2001) — российский тяжелоатлет.
 Джабиров, Бобо (1911—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.